CLH steht für:
 CLH (Unternehmen), ehemals Compañía Logística de Hidrocarburos, Nachfolgeunternehmen von Campsa
 Flughafen Coolah (IATA-Code), Flughafen von Coolah, New South Wales, Australien
 Lufthansa CityLine (ICAO-Code)

clh steht für:
 Chilisso (ISO-639-3-Code), dardische Sprache in Kohistan

Abkürzung